Gent-Wevelgem 1997 var den 59. udgave af cykelløbet Gent-Wevelgem og blev arrangeret 9. april 1997. Løbet blev vundet af Philippe Gaumont, efterfulgt af Andrei Tchmil og Johan Capiot.

Resultater

Eksterne henvisninger 

1997
Cykelløb i 1997